Хуан Педро Лопес Перес (; род. , Лебриха) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за американскую команду мирового тура «».

Достижения 

2018
7-й Джиро дель Валле-д’Аоста
2019
4-й Тур Антальи
6-й Тур Венгрии
9-й Джиро дель Валле-д’Аоста
1-й на этапе 4

Статистика выступлений 
Чемпионаты

Гранд Туры
не участвовал

Примечания

Ссылки 
Лопес Перес, Хуан Педро на FirstCycling 
 
 
 
 
  

Велогонщики Испании